Akhes o Nebkare Faraó 
 Akhes o poble akha grup humà d'origen mongoloide distribuïts a Birmània, Tailàndia, Laos i el Vietnam